Municipio de Cornish puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cornish (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Cornish (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.